Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental (Stuttgart, 12 de septiembre de 1652-Ib., 20 de diciembre de 1697) fue un noble alemán. En 1677 fue nombrado duque de la recién fundada línea de Wurtemberg-Winnental y regente del duque infante Everardo Luis.

Biografía 
Nacido en Stuttgart, Federico Carlos era el segundo hijo del duque Everardo III de Wurtemberg y de su primera esposa, Ana Catalina de Salm-Kyrburg.

El 27 de noviembre de 1677 le fue dada la regencia sobre su sobrino después de la muerte de su hermano mayor y con ello la regencia sobre el Ducado de Wurtemberg. Esta terminó el 22 de enero de 1693 cuando Everardo Luis alcanzó la mayoría de edad. En reconocimiento recibió una gran suma de dinero y fue elegido Generalfeldmarschall por el Kaiser.

Federico Carlos luchó contra los franceses en el Rin en la Guerra de la Gran Alianza a las órdenes del Margrave Luis Guillermo de Baden-Baden. El 27 de septiembre de 1692, una unidad del ejército imperial de 4000 caballeros bajo su mando fue atacada por sorpresa en su campo en Ötisheim, en las cercanías de Mühlacker. Se retiraron apresuradamente y perdió varios cientos de hombres, muertos o capturados por los franceses. El Duque mismo estaba entre los prisioneros, aunque fue liberado poco después.

Cayó enfermo de sífilis en 1696 y murió al año siguiente en Stuttgart.

Matrimonio e hijos 
Federico Carlos contrajo matrimonio el 31 de octubre de 1682 con la margravina Leonor Juliana de Brandeburgo-Ansbach (1663-1724), hija del Margrave Alberto II de Brandeburgo-Ansbach.

Tuvieron siete hijos:

Carlos Alejandro, (1684-1737), quien se convertiría en el 11.º Duque de Wurtemberg.
 Dorotea Carlota (1685-1687)
 Federico Carlos (1686-1693)
 Enrique Federico (1687-1734), sirvió en el Ejército holandés hasta 1713.
 Maximiliano Emanuel (1689-1709), voluntario en el ejército de Carlos XII de Suecia y amigo devoto del rey.
 Federico Luis (1690 - muerto el 19 de septiembre de 1734 en la batalla de Guastalla). Desposó el 22 de octubre de 1722 a Úrsula von Alten Brockum (25 de noviembre de 1680 - 4 de mayo de 1743).
 Cristiana Carlota (1694-1729), desposó al Margrave Guillermo Federico de Brandeburgo-Ansbach.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Christoph Eberlein: Friedrich Carl. In: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 233–237. online
 
 
 Gerhard Raff: Hie gut Wirtemberg allewege. Band 3: Das Haus Württemberg von Herzog Wilhelm Ludwig bis Herzog Friedrich Carl. Hohenheim, Stuttgart/Leipzig 2002, ISBN 3-89850-084-5/ISBN 978-3-943066-11-1, S. 219–256.
 Harald Schukraft: Kleine Geschichte des Hauses Württemberg. Silberburg, Tübingen 2006, ISBN 3-87407-725-X, S. 109–111.

Nacidos en Stuttgart
Duques de Wurtemberg
Fallecidos por sífilis
Mariscales de campo de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVII